Merville – település Franciaország Haute-Garonne megyéjében
Merville – település Franciaország Nord megyéjében